Улица Аксакова — название улиц в населённых пунктах России.
 Улица Аксакова — улица в Орске.
 Улица Аксакова — улица в Самаре.
 Улица Аксакова — улица в Уфе.

См. также 
 Аксаковская улица